Ballance steht für:

 Ballance (Computerspiel), Denk- und Geschicklichkeitsspiel für Windows (2004)
 Ballance (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 BALLance, Kurzform für BALLance-Concepts

Ballance ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Alfred Ballance (1856–1936), britischer Neurochirurg
 Chris Ballance (* 1952), schottischer Politiker
 Frank Ballance (1942–2019), amerikanischer Politiker
 John Ballance (1839–1893), Premierminister von Neuseeland
 Karyn Ballance (* 1973), neuseeländische Triathletin

Siehe auch:
 Balance (Begriffsklärung)